En 

Village du district de Turčianske Teplice, Voir Poproč
Village du district de Košice-okolie, Voir Poproč
Village du district de Rimavská Sobota, Voir Poproč